Die Moorilla Hobart International 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hobart. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 6. bis 13. Januar 2006 statt.

Im Einzel gewann Michaëlla Krajicek gegen Iveta Benešová mit 6:2 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Émilie Loit / Nicole Pratt mit 6:2 und 6.1 gegen Jill Craybas / Jelena Kostanić}.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Hobart
Hobart City